Maples steht für:

 Maples (Indiana), Ort im Allen County, Indiana
 Maples (Missouri), gemeindefreies Gebiet im Texas County, Missouri
 Maples (New York), Ort im Cattaraugus County, New York
 Maples (Tennessee), Ort im Anderson County, Tennessee

Maples ist der Familienname folgender Personen:

 John Maples, Baron Maples (1943–2012), britischer Adliger
 Manuel Maples Arce (1900–1981), mexikanischer Botschafter
 Marla Maples (* 1963), US-amerikanische Fernsehschauspielerin

Siehe auch:

 Maples Mill (Illinois), gemeindefreies Gebiet im Fulton County, Illinois